

Cinema 
 Bohemian Rhapsody – film del 2018 diretto da Bryan Singer

Televisione 
 Bohemian Rhapsody – episodio della serie animata Cowboy Bebop
 Bohemian Rhapsody – episodio dell'ottava stagione della sitcom That '70s Show

Musica 
 Bohemian Rhapsody – singolo dei Queen del 1976
 Bohemian Rhapsody – singolo dei Muppet del 2009, cover dell'omonimo singolo dei Queen
 Bohemian Rhapsody: The Original Soundtrack – colonna sonora dell'omonimo film del 2018